Ekspedycja Franklina (1819)
 Ekspedycja Franklina (1845)